Шалговаара — топоним:

 Шалговаара — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия
 Шалговаара — посёлок в Медвежьегорском районе Республики Карелия